Die Scottish Football League First Division wurde 1976/77 zum zweiten Mal ausgetragen, nach Einführung der Premier Division als nur noch zweithöchste schottische Liga. Es war zudem die zweite Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen First Division. In der Saison 1976/77 traten 14 Klubs in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann der FC St. Mirren, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier Division-Saison 1977/78 sicherte. Neben dem Saints stieg auch der Zweitplatzierte FC Clydebank auf. Absteigen in die Second Division mussten die Raith Rovers und der FC Falkirk. Torschützenkönig mit 36 Treffern wurde Billy Pirie vom FC Dundee.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish First Division 1976/77 bei statto.com
 Scottish First Division 1976/77 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1976/77
1976 77